Die Liste der Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 1996/97 (Frauen) enthält die Spielermeldungen und Einzelergebnisse der deutschen Schachbundesliga der Frauen 1996/97.

Allgemeines 

Die 12 Vereine durften 6 Stammspielerinnen und maximal 14 Ersatzspielerinnen melden, allerdings schöpften nur der SV 1920 Hofheim und die Rodewischer Schachmiezen ihr Meldekontingent komplett aus. Nicht alle gemeldeten Spielerinnen kamen auch zum Einsatz. Der SC Leipzig-Gohlis kam mit 7 Spielerinnen aus, der Dresdner SC ließ die meisten Spielerinnen mindestens einen Wettkampf bestreiten, nämlich 13. Insgesamt wurden 113 Spielerinnen eingesetzt, von denen 26 keinen Wettkampf verpassten. Nach der Saison 1996/97 gab es keine Spielerin mehr, die alle Wettkämpfe der 1. Frauenbundesliga bestritten hatte. Zwar galt dies nach der Saison 1995/96 noch für Katrin Dämering und Brigitte Burchardt, aber Dämering spielte nach dem Abstieg ihres Vereins in der Saison 1996/97 nur in der 2. Frauenbundesliga, während Burchardt bei zwei Wettkämpfen fehlte.

Punktbeste Spielerinnen der Saison waren Marta Litinskaja (Krefelder SK Turm) mit 8 Punkten aus 9 Partien und Annegret Elschner (SC Leipzig-Gohlis), welche dieselbe Punktzahl aus 10 Partien holte. Einen halben Punkt weniger erreichten Peng Zhaoqin (Elberfelder SG), Swetlana Prudnikowa (SK Holsterhausen), Marina Olbrich (Elberfelder SG), Veronika Werner (Karlsruher SF) und Claudia Eckhardt (USV Halle), wobei Peng Zhaoqin 8 Partien spielte, Prudnikowa 10, Olbrich, Werner und Eckhardt je 11. Mit Margarita Wojska, Barbara Hund (beide Elberfelder SG) und Kristine Kunze (Krefelder SK Turm) erreichten 3 Spielerinnen 100 %. Dabei spielte Wojska 7 Partien, Hund 2 und Kunze eine.

Älteste Spielerin der Saison war die bei der Elberfelder SG spielende Helga Luft (* 1934), jüngste Spielerinnen waren die 1985 geborenen Elisabeth Pähtz (OTG Gera) und Antonia Schneider (Dresdner SC).

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:
 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1996); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen
 Elo (DWZ): Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1996); bei Spielerinnen ohne Elozahl wird die DWZ (sofern vorhanden) eingeklammert angegeben.
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Juli 1996; BIH = Bosnien-Herzegowina, BUL = Bulgarien, CRO = Kroatien, CZE = Tschechische Republik, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, NED = Niederlande, POL = Polen, RUS = Russland, SLO = Slowenien, SUI = Schweiz, UKR = Ukraine
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spielerinnen mit mindestens 5 Partien (berechnet mit Swiss-Chess)
 Normen: erspielte Normen für FIDE-Titel

Krefelder Schachklub Turm 1851

SV 1920 Hofheim

Dresdner SC

Rodewischer Schachmiezen

OTG Gera

Elberfelder Schachgesellschaft 1851

SK Holsterhausen

SC Leipzig-Gohlis

Karlsruher Schachfreunde

USV Halle

SSV Rotation Berlin

Chemie Guben 

Anmerkungen:
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.
 Anita Stangl hieß bis zur Saison 1995/96 Anita Siepenkötter.
 Claudia Steinbacher hieß bis zur Saison 1995/96 Claudia Bartsch.
 Uta Büttner hieß bis zur Saison 1995/96 Uta Siegmund.
 Stefanie Grott heißt seit der Saison 1997/98 Stefanie Lanfer.

Weblinks 

 
 DWZ-Auswertung beim Deutschen Schachbund

Quellen 
 Schachkalender 1997. Edition Marco, Berlin 1996, ISBN 3-924833-34-6.

Schachbundesliga der Frauen
Wikipedia:Liste
Schach 1996
Schach 1997